До групи E чемпіонату світу з футболу 2014 увійшли збірні Швейцарії, Еквадору, Франції та Гондурасу. Матчі у групі проходили з 15 до 25 червня 2014 року. До стадії плей-оф пройшли обидві європейські збірні: Франції та Швейцарії.

Таблиця 

|}

Матчі

Швейцарія — Еквадор
Гра стала першою в історії зустріччю цих двох збірних.

Перший тайм завершився на користь збірної Екадору, яка повела в рахунку на 22-й хвилині завдяки голу Еннера Валенсії. Втім у другому таймі спрацювали обидві заміни, проведені тренером швейцарців Оттмаром Гітцфельдом — спочатку через декілька хвилин після виходу на поле відзначився Адмір Мехмеді, а на 93-й хвилині, за 20 секунд до завершення доданого арбітром часу зустрічі, забив й другий з гравців, що вийшли на заміну у складі європрейців, Гарис Сеферович.

Франція — Гондурас
Гра стала першою в історії зустріччю цих двох збірних.

Ключова подія матчу відбулася на 43-й хвилині гри, на якій один з лідерів гондураської команди, Вілсон Паласіос порушив правила у власному штрафному майданчику, заробивши не лише пенальті у власні ворота, але й жовту картку, яка стала для нього другою. Пенальті реалізував форвард французів Карім Бензема, а через видалення Паласіоса завдання бодай зрівняти рахунок для гондурасців стало надскладним. На початку ж другого тайму воно ще ускладнилося, коли м'яч після удару Каріма Бензема зрикошетивши від штанги та голкіпера Гондурасу та під гострим кутом перетнув лінію воріт. Момент перетинання м'ячем лінії воріт виявився спірним, але він був доведений за допомогою відеоповтору з різних кутів системою GoalControl. Це було перше в історії Чемпіонатів світу з футболу ефективне застосування  ФІФА системи визначення голу. Гол було записано як автогол воротаря Ноеля Вальядареса, втім ще за п'ятнадцять хвилин Бензема таки записав на свій рахунок другий гол у матчі, встановивши остаточний рахунок гри 3:0 на користь збірної Франції.

Швейцарія — Франція
Збірні двох сусідніх країн до цього матчу зустрічалися між собою 36 разів, у тому числі на груповому етапі чемпіонату світу 2006 року, де була зафіксована нульова нічия.

Гондурас — Еквадор
Команди раніше зустрічалися між собою у 13 іграх, востаннє 2013 року, усі матчі мали товариській статус. Головні тренери обох команд-суперників — колумбійці, відповідно Луїс Фернандо Суарес (Гондурас) та Рейнальдо Руеда (Еквадор). Примітно, що обидва тренери добре знайомі зі своїми суперникам по цій грі, оскільки Суарес тренував збірну Еквадору на чемпіонаті світу 2006 року, а Руеда очолював тренерський штаб збірної Гондурасу на чемпіонаті світу 2010 року.

Півзахисник збірної Гондурасу Вілсон Паласіос був дискваліфікований на цей матч через вилучення у попередній грі проти збірної Франції.

Гондурас — Швейцарія
Єдина попередня зустріч двох команд між собою відбулася на груповому етапі чемпіонату світу 2010 року і закінчилася нульовою нічиєю.

Еквадор — Франція
До гри на Маракані дві збірні грали між собою лише одного разу, провівши товариську гру 2008 року.

Примітки

Посилання 
 Група E на чемпіонаті світу з футболу 2014 

Чемпіонат світу з футболу 2014